Dvin peut désigner :

Patronyme 

 Étienne Ier de Dvin, Catholicos de l'Église apostolique arménienne de 788 à 790 ;
 Hovab de Dvin, Catholicos de l'Église apostolique arménienne de 790 à 791.

Toponyme 

 Dvin, ancienne capitale de l'Arménie ;
 Dvin, communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie ;
 Verin Dvin, communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie.

Évènements 
 Premier concile de Dvin, concile de l'Église apostolique arménienne qui s'est tenu en 506 dans la ville arménienne de Dvin ;
 Second concile de Dvin, concile de l'Église apostolique arménienne qui s'est tenu en 555 dans la ville arménienne de Dvin.
Patronyme arménien